Alice River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Alice River (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland 
 Alice River (Black River), Nebenfluss des Black River in, Queensland 
 Alice River (Mitchell River), Nebenfluss des Mitchell River in Queensland 

Alice River ist der Name folgender Orte:

 Alice River (Queensland)